Сергей Субботин:
 Субботин, Сергей Алексеевич (род. 1955) — мэр Мурманска.
 Субботин, Сергей Анатольевич (род. 1963) — депутат ВС РК XIII созыва.
 Субботин, Сергей Дмитриевич (род. 1953) — генерал-лейтенант.